Нижний Рейн:
 Нижний Рейн — северная часть реки Рейн в Германии, протекающая от Бонна до Северного моря.
 Нижний Рейн — северный рукав реки Рейн, расположенный в Нидерландах.
 Нижний Рейн — географический и экономический регион в Германии.
 Нижний Рейн — департамент в современной Франции.
  — административная единица на оккупированной Пруссией территории в 1814 году.
 Нижний Рейн — прусская провинция в 1815—1822 годах.
 Аэропорт Нижнего Рейна — аэропорт в Северном Рейне-Вестфалии в Германии.